Peru
 Palpa (província)
 Palpa (distrito do Peru)
 Palpa (cidade)

Nepal
 Palpa (distrito do Nepal)

Desambiguações de topônimos